Бериславич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Бериславич, Иваниш (? — 1514) — деспот Сербии в Среме с 1504 по 1513 год.
 Бериславич, Петар (1475—1520) — бан Хорватии с 1513 по 1520 год, епископ Веспрема.
 Бериславич, Стефан (1510—1535) — деспот Сербии в Среме с 1520 по 1526 год.

См. также 
 Бериславич-Трогирские — известный хорватский род.